Zane eller Zanè kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Zanè, kommun, Veneto, Provincia di Vicenza,

Sydafrika 

 Zane (berg i Sydafrika), Östra Kapprovinsen, 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar